Saint-Germain-du-Pert ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Calvados in der Region Normandie, rund 39 Kilometer westlich von Bayeux.

Bevölkerung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Germain

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Normandie